Inre Ljusskär är en ö i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 31 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.
Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 300 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet